

Cinema 
 The Book of Life – film del 1998 diretto da Hal Hartley
 Il libro della vita (The Book of Life) – film del 2014 diretto da Jorge R. Gutierrez

Musica 
 The Book of Life – singolo di Emiko Shiratori del 2001